Guttural (lat. guttur „Kehle“)  bezeichnet

 einen im Kehlbereich gebildeten Laut, siehe gutturaler Laut
 eine Gesangstechnik, die vorwiegend im Metal angewandt wird